Elvir Rahimić (Živinice, 4 de abril de 1976) é um ex-futebolista profissional bósnio que atuava como volante. Atuou em boa parte de sua carreira no CSKA Moscou.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Bósnia e Herzegovina
Futebolistas do Futbolniy Klub Anji
Futebolistas do CSKA Moscovo